Název Staré Hutě má více sídel:
 Staré Hutě, obec v okrese Uherské Hradiště
 Staré Hutě (Horní Stropnice), část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Staré Hutě (Kaliště), část obce Kaliště v okrese Pelhřimov
 Staré Hutě (Horní Planá), zaniklá ves u města Horní Planá v okrese Český Krumlov
 Staré Hutě (Staré Město pod Landštejnem), zaniklá ves u obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec
 Staré Hutě (Stodůlky), zaniklá osada v zaniklé obci Stodůlky v okrese Klatovy
 Staré Hutě (Vortová), část obce Vortová v okrese Chrudim

Podobné názvy 
 Stará Huť (rozcestník)
 Hutě
 Nové Hutě

Externí odkazy